Andromaco – nome proprio di persona italiano maschile
 Andromaco – personaggio della mitologia greca
 Andromaco – principe persiano
 Andromaco – medico cretese
 Andromaco – filologo ellenistico, nato a Bisanzio, marito della poetessa Mero e padre di Omero di Bisanzio
 Andromaco – tiranno di Tauromenio